Il singolare del torneo di tennis Waco Tennis Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giovanni Lapentti che ha battuto in finale Paul Goldstein 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Brian Vahaly (secondo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (semifinali)
 Iván Miranda (primo turno)
 Eric Taino (quarti di finale)

 Giovanni Lapentti (Campione)
 Paul Goldstein (finale)
 Alex Kim (primo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Waco Tennis Challenger 2003